Metròpoli, ciutat o àrea urbana molt gran que és un centre econòmic, polític i cultural significatiu per a un país o regió
 Metròpoli, estructura intercomunal francesa
 Toponímia:
 Metròpolis d'Acarnània, ciutat de l'interior d'Acarnània al sud de Stratos en la via cap a Etòlia.
 Metròpolis de Frígia (nord), ciutat del nord de Frígia, al nord de Synnada, i probablement capital dels reis de Frígia.
 Metròpolis de Frígia (sud), ciutat del sud de Frígia, al convent jurídic d'Apamea
 Metròpolis de Lídia, ciutat de Lídia en el camí entre Esmirna i Efes
 Metròpolis d'Histieotis, ciutat de Tessàlia, al districte d'Histieotis
 Metròpolis de Perrhàbia, ciutat de Tessàlia al districte de Perrhàbia
 Metròpolis (còmic), ciutat fictícia que apareix en les historietes de DC Comics llar de Superman
 Obres:
 Metropolis (novel·la), obra de l'escriptora Thea Von Habour (1926)
 Metropolis (pel·lícula), creació del director Fritz Lang (1927)
 Metropolis (musical), musical basat en la pel·lícula homònima que Fritz Lang realitzà el 1927 
 Barcelona Metròpolis, revista d'informació i pensament urbans
 Biografies: Nicholas Metropolis''' (1915 – 1999), matemàtic, físic i informàtic greco -estatunidenc